Plaats in Indonesië
 Kelungkung (Sukorambi), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Kelungkung (Batulanteh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara